Валентин Андреевич Белобородов (с. Скориново, Каслинского района, Свердловского округа, Уральской области, РСФСР, СССР (ныне село не существует, Челябинской области, Россия) —  1944, село Костулены, Бельцкого уезда, Молдавской ССР (ныне Унгенского района, Молдавия)) — участник Великой Отечественной войны, командир взвода 5-й стрелковой роты 924-го стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта, лейтенант.

Биография 
Родился в 1925 году в селе Скориново. Работал учеником токаря на Тюленевском руднике, чернорабочим в транспортном цехе, а затем, после окончания Карабашской школы ФЗО, — горновым в плавильном цехе никелевого завода в городе Верхний Уфалей.

В январе 1943 года Уфалейским РВК призван в РККА. На фронте в звании лейтенанта с 5 марта 1944 года. Был ранен 2 июня 1944 года.

Перед Ясско-Кишинёвской операцией в августе 1944 года командовал взводом в составе 5-й стрелковой роты 924-го стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии. В ходе операции дивизия участвовала в окружении Кишинёвской группировки противника.

В бою за деревню Костулены, организовал взвод автоматчиков, и обойдя с фланга позиции противника, уничтожил один из двух станковых пулемётов, огонь которых препятствовал продвижению подразделений полка на подходах к деревне. После этого, группа автоматчиков было атакована танками противника, и лейтенант Белобородов бросился на танк с противотанковой гранатой, но был убит огнём из танкового пулемёта.

Посмертно награждён орденом Отечественной войны 2 степени.

Похоронен на северной окраине села Костулены.

Память

Макарешты (Молдавия) 
Накануне 9 мая 1975 года на могиле Валентина Белобородова у въезда в село Макарешты был установлен обелиск. Центральная улица и школа в селе носили имя Валентина Белобородова.

:Верхний Уфалей 
В память В. А. Белобородова в Уфалее на здании управления ОАО «Уфалейникель» установлена мемориальная доска (1976), в сквере на ул. Ильича — памятный знак (1980), позже сквер переименован в Сквер имени Белобородова.

С 1977 года ежегодно проводились соревнования на приз имени Валентина Белобородова по хоккею с мячом.

Примечания

Ссылки 
 Донесение о безвозвратных потерях в ОБД «Мемориал»
 
 Николай Дындыкин. «За нашу советскую Родину!» Журнал «Суждения» № 8 за 2014 год.

Источники 
 Белобородов Валентин Андреевич // Энциклопедия Челябинской области
 Белобородов Валентин Андреевич // Бессмертные подвиги: Посвящается героям Великой Отечественной войны, презревшим смерть ради победы над врагами Родины: Сборник / А. П. Коваленко . — Воен. изд-во Министерства обороны СССР, 1980. — 351 с. — стр. 83
 Белобородов Валентин Андреевич // Самопожертвование на Великой Отечественной войне 1941—1945: описание подвигов воинов, закрывших своим телом амбразуры вражеских огневых точек / Константин Андреевич Атрашкевич, Николай Николаевич Смирнов (канд. ист. наук.). — Издатель, 2005—846 с. — стр. 70-71
 Николай Дындыкин — История и мы. Подвиг Валентина Белобородова // Журнал «Наследник»,

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны, закрывшие телом амбразуру
Похороненные в Унгенском районе